Bailu kan avse:

 Bailu – är den femtonde solarperioden i den traditionella östasiatiska lunisolarkalendern
 Bailu (köping i Kina, Sichuan) – en köping i den kinesiska provinsen Sichuan
 Bailu (socken i Kina, Guangxi) – en socken i den kinesiska autonom regionen Guangxi
 Bailu Zhen (köping i Kina) – en köping i den kinesiska provinsen Yunnan
 Bailu He – ett vattendrag i den kinesiska provinsen Henan]
 Bailu (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 34,05, long 119,52)
 Bailu (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 31,61, long 109,67)
 Bailu (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 26,24, long 115,15)
 Bailu (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,91, long 116,20)
 Bailu (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,49, long 116,04)